Voorn ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Voorn (* 1948), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Joris Voorn (* 1977), niederländischer DJ und Musikproduzent
 Koosje van Voorn (1935–2018), niederländische Schwimmerin
 Orlando Voorn (* 1968), niederländischer DJ und Produzent elektronischer Musik
 Ramon Voorn (* 1987), niederländischer Fußballspieler